Występy w europejskich pucharach belgijskiego klubu piłkarskiego Royal Antwerp.

Wykaz spotkań pucharowych

1957–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Royal Antwerp FC
Belgijskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach